A categoria Equipes feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 30 de agosto. Cada equipe foi constituído por cinco judocas dos -48, 57, 63, 70 e +70 kg.

Medalhistas

Resultados
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03=| RD1-score03=4
| RD1-team04=
| RD1-score04=1

| RD1-team05=| RD1-score05=4
| RD1-team06=
| RD1-score06=1

| RD1-team07=| RD1-score07=5
| RD1-team08=
| RD1-score08=0

| RD1-team09=| RD1-score09=5
| RD1-team10=
| RD1-score10=0

| RD1-team11=
| RD1-score11=2
| RD1-team12=| RD1-score12=3

| RD1-team13=| RD1-score13=5
| RD1-team14=
| RD1-score14=0

| RD1-team15=

Repescagem

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015